Хэкстон (Хакстон, ) — фамилия.
  (род. 1950) — американский поэт и переводчик.
 Хэкстон, Элейн (1909—1999) — австралийская художница.
  (1879—1933) — английский футболист.
 Хакстон, Джеральд (1892—1944) — секретарь и любовник С. Моэма.
  (род. 1985) — американский игрок в покер.
  (род. 1982) — канадский футболист.
  (род. 1949) — американский физик.